Борис Яковлевич Ильвов (2 сентября 1889, Шамахи, Бакинская губерния — 1945, Шанхай) — офицер русского флота, писатель.

Биография 
Родился 2 сентября 1889 года в Шемахе Бакинской губернии. Окончил Морской корпус в 1909 году. Мичман (1910). Произведен в лейтенанты 6 декабря 1913 г. Во время Первой мировой войны служил на Балтийском флоте.

В Добровольческой армии со 2 января 1918 г. в Морской роте Офицерского полка, 1-9 февраля 1918 г. командир той же роты. Участник Первого Кубанского похода. Ранен, с мая 1918 г. начальник штаба Донской флотилии.

В белых войсках Восточного фронта в Сибирской флотилии. Капитан 2-го ранга (28 марта 1920 г.).

После окончания гражданской войны жил в эмиграции в Шанхае. Был помощником командира Русской роты вспомогательных агентов полиции на Французской концессии.

Автор трех сборников рассказов («Рокот моря», «Летучий голландец», «Морская даль») и двух романов о гражданской войне («Ураган», «Смерч»).

Сочинения 
 «Рокот моря». Сборник рассказов. Год издания - 1935.
 «Летучий голландец». Сборник рассказов. Год издания — 1935
 «Морская даль». Сборник рассказов.
 «Ураган». Роман. Издательство «Слово», 1937
 «Смерч». Роман. Издательство «Слово», 1937

Примечания

Ссылки 
 СПИСОК офицерских чинов русского императорского флота
 Ильвов Борис Яковлевич

Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Первопоходники
Русские писатели XIX века
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские писатели XX века
Писатели-маринисты